Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1983 nastoupilo dvanáct hráčů. Turnaj vyhrál druhý nasazený americký tenista John McEnroe, když ve finále porazil Čecha Ivana Lendla po setech 6–2, 4–6, 6–3, 6–7 a 7–6.

Nasazení hráčů 
{{Sloupce|2|
 Ivan Lendl ''(finále)
 John McEnroe (vítěz)
 Guillermo Vilas (čtvrtfinále)
 Kevin Curren (čtvrtfinále)
}}

 Pavouk 

| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= José Luis Clerc
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4=3
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Wojciech Fibak
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=2
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Tomáš Šmíd
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=7
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Ivan Lendl
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Steve Denton
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03=4
| RD2-team03= Kevin Curren
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=2
| RD2-score03-4=3
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Bill Scanlon
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Ivan Lendl
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=7
| RD4-score01-5=6
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1983
Sport v USA v roce 1983